El dígraf <ss> en català s'usa per representar el so de la /s/ sibilant alveolar sorda entre vocals, per exemple massa.

Vegeu també 
 ß

S
S